Licas pode ser:

 Licas, na mitologia grega, um companheiro de Héracles
 Licas, um cavaleiro espartano aposentado, que achou os ossos de Orestes em Tégea. Ver o artigo Anaxândrides II
 Licas, filho de Arcesilau, espartano que competiu nos jogos olímpicos em nome de Tebas, porque Esparta estava banida dos jogos; ele venceu a corrida de cavalos de forma desleal, foi desclassificado, mas o rei Ágis fez guerra contra Élis por causa disso, e a sua estátua foi colocada no lugar dos vencedores

Desambiguação